Rated R má více významů:

 restricted (R) – stupeň hodnocení MPAA pro omezení přístupnosti na televizní a filmová díla,
 Rated R (album, Queens of the Stone Age) – album Queens of the Stone Age z roku 2000
 Rated R (album, Rihanna) – album Rihanny z roku 2009